Адар () — монгольское личное имя, известное у тюркских народов (прежде всего у алтайцев, тувинцев).

Известные носители 

Адар Начын-оолович Куулар – тренер, судья международной категории по кикбоксингу (Республика Тыва)

Норбу Адар-оол Маппакович (31.03.1964 - 10.10.2014), командир вертолета МИ-8

Производные 
 фамилия Адаров
 топонимы Кордон Адар-Тош (расположение Тыва), хребет Адар-Даш (расположение: Тувинская котловина)

Ссылки 
Топ 100 людей с именем Адар

Примечания